Australian Goldfields Open 2013 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 8 och 14 juli 2013 i Bendigo Stadium i Bendigo, Victoria, Australien. Det var den andra rankingturneringen för säsongen 2013/2014.

Regerande mästare var Barry Hawkins.

Ding Junhui tvingades dra sig ur i ett sent skede på grund av problem med passet vid inresan.

Marco Fu vann sin andra rankingtitel genom att besegra Neil Robertson med 9–6 i finalen.

Prispengar
Fördelningen av prispengarna var som följer (allt i AUD):

Vinnare: 70 000
Tvåa: 30 000
Semifinal: 20 000
Kvartsfinal: 15 000
Sista 16: 10 000
Sista 32: 7 500
Sista 48: 1 600
Sista 64: 750
Sista 96: 150

Högsta break, ej TV-sänt: 100
Högsta break, TV-sänt: 2 500

Totalt: 445 000

Kval

Kvalet spelades i fyra omgångar mellan 30 maj och 3 juni 2013 i The Capital Venue i Gloucester, England. Alla matcher spelades i bäst av 9 frames. Två av de 16 kvalvinnarna lottades att spela mot två australienska wild cards i Bendigo 8 juli 2013, vinnarna gick tillsammans med övriga 14 kvalvinnare in i huvudturneringen.

Huvudturnering

Final

Referenser

Externa länkar 
 snooker.org

2013 i Australien
Australian Open (snooker)